Sveriges landslag i ishockey kan syfta på flera olika ishockeylandslag som representerar Sverige:

Sveriges damlandslag i ishockey
Sveriges damjuniorlandslag i ishockey
Sveriges herrlandslag i ishockey
Sveriges herrjuniorlandslag i ishockey
Sveriges U18-herrlandslag i ishockey
Sveriges B-landslag i ishockey

Se även
Sveriges landslag